Florian Trmal – cestista austriaco
 Gabriela Trmal – ex cestista austriaca
 Matouš Trmal – calciatore ceco